Turniej Trzech Państw (ang. Three Countries Tournament, niem. Dreiländertournee) była to impreza organizowana w ramach zawodów FIS (FIS Race). Turniej powstał w 1968 w Karyntii i Słowenii, a konkursy skoków narciarskich początkowo przeprowadzano na skoczniach w Villach, Feldkirchen i Mariborze. W 1971 zmieniono gospodarzy turnieju na Villach, Tarvisio i Maribor (od 1983 Planica). Zmieniono jednocześnie jego nazwę na Turniej Trzech Państw (Austria, Jugosławia, Włochy). Odbyło się 20 edycji tej imprezy, którą organizowano aż do 1988. Konkursy przeprowadzane w latach 1981-1988 były zaliczane jednocześnie do klasyfikacji  generalnej tego turnieju, jak i Pucharu Europy w skokach narciarskich.

Medaliści Turnieju Trzech Państw w skokach narciarskich

Klasyfikacja według miejsc na podium Turnieju Trzech Państw w skokach narciarskich

Indywidualna

Drużynowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Zawody w skokach narciarskich